Pantón är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i provinsen Provincia de Lugo och regionen Galicien, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Madrid. Pantón ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pantón är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Pantón ligger nere i en dal. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km nordväst om Pantón. Runt Pantón är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Monforte de Lemos,  km öster om Pantón. Omgivningarna runt Pantón är en mosaik av jordbruksmark och naturlig växtlighet.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är januari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Galicien